Эрмина Давид (; , Париж — , Бри-сюр-Марн, Валь-де-Марн) — французская  парижской школы, жена и модель Жюля Паскина.

Биография 
Эрмина Давид  родилась в 1886 году, вне брака. Правнучка Жака-Луи Давида.

Училась в парижской Школе изящных искусств у Жан-Поля Лорана (1902—1905).

Выставлялась с 1905 года. Была членом Парижской школы, группы, состоящей преимущественно из не французских художников, а эмигрантов, особенно из Восточной Европы, которые работали в Париже до Первой мировой войны. В 1907 году познакомилась с Паскином, делила с ним жизнь в студиях Монмартра и Монпарнаса. В 1915 году поехала с Паскином в США, где в 1918 году они поженились. 

В 1920 году, вернувшись в Париж, она проводила сольные выставки в известных галереях. Эрмина Давид очень ценилась критиками и коллекционерами. Её лучшие работы датируются 1920-ми и 30-ми годами.

Работы художницы хранятся в Национальном музее изящных искусств Квебека.

Творчество 
Кроме живописи (пейзажи, натюрморты), занималась рисунком и гравюрой.

Иллюстрировала «Принцессу Клевскую» госпожи Лафайет, роман «Адольф» Б.Констана, эссе «Дендизм и Джордж Браммел» Барбе д’Оревильи, книги В. Гюго, Нерваля, Рембо, Алена-Фурнье, Пруста, Клоделя, А.Моруа, Жироду, Валери Ларбо, Жана Жионо и др.

Признание 
 Кавалер ордена Почётного легиона (1932).

Альбомы, каталоги выставок 
 Paintings by Hermine David. — : Brummer Gallery, 1924.
 Exposition Hermine David: peintures, aquarelles, dessins. — : Galerie E. Druet, 1925.
 L’oeuvre gravé d’Hermine David. — : French Institute, 1949.
 Les Ateliers de Pascin et de ses amis: Hermine David, Pierre Dubreuil, Per Krogh. — : Musée de Montmartre, 199-?
 Bibliographie des livres illustrés par Hermine David/ Claude Thibault, Claude Lefebvre, eds. — Le Mans: Bibliotheque Artistique, 1993

Литература 
 Snyderman E. P. Pascin and the demons of chance. — Silver Spring: Beckham Publications Group, 2003 (роман).
 Benoit M. Hermine David (1886—1970): peintre-graveur de l'École de Paris. — : Editions Jean Paul Villain, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Фриц Штукенберг. Портрет Эрмины Давид, 1909

Парижская школа
Натурщицы